Protasio puede hacer referencia a:
 San Protasio Chong Kuk-bo, celebrado el 20 de mayo;
 San Protasio de Milán (mártir) (s. IV), celebrado el 19 de junio;
 San Protasio de Lausanne (c. 640-699), sacerdote católico suizo, obispo de Lausana, celebrado el 6 de noviembre;
 San Protasio de Milán (obispo) (s. IV), celebrado el 24 de noviembre;
 Beato Protasio Cubells Minguell, celebrado el 14 de diciembre;
 Protasio Guerra (f. 1887), militar mexicano;
 Protasio Pérez de Tagle Frago (1839-1903), militar, político y jurista mexicano.

Personajes ficticios 

 Protasio, amigo del protagonista de la serie de historietas Carpanta.

Divisiones administrativas 
 Protásio Alves, municipio del estado de Rio Grande do Sul, Brasil.